Na Ukrainie
 Kozyn – osiedle typu miejskiego w obwodzie kijowskim, w rejonie obuchowskim
 Kozyn – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie mironowskim
 Kozyn – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie biłohirskim
 Kozyn – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie mironowskim
 Kozyn – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie radziwiłłowskim
 Kozyn – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie rożyszczeńskim
 Kozyn – dawna wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie pryłuckim